Il doppio dell'ATP Volvo International 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ion Țiriac e Guillermo Vilas erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jimmy Connors e Brian Gottfried hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Kevin Curren e Steve Denton.

Teste di serie

 Wojciech Fibak /  Ivan Lendl (quarti di finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Pat Du Pré /  Hank Pfister (semifinali)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)

 Mike Cahill /  Bruce Manson (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1980